Nyathi peut faire référence à : 
 David Nyathi (né en 1969), footballeur sud-africain.
 Nkosilathi Nyathi (né en 2003), militant écologiste zimbabwéen.